Ахмед Эль-Мессауди (; ; родился 3 августа 1995, Брюссель, Бельгия) — марокканский футболист, полузащитник турецкого клуба «Газиантеп» и сборной Марокко.

Клубная карьера 
Эль-Мессауди — воспитанник клуба «Льерс». 26 декабря 2013 года в матче против «Мехелена» он дебютировал в Жюпиле лиге. Летом 2015 года на правах аренды был отдан в аренду в льежский «Стандард». 2 августа в матче против «Зюльте-Варегем» он дебютировал за новый клуб. В начале 2016 года Эль-Мессауди на правах аренды присоединился к «Мехелену». 30 января в матче против «Шарлеруа» он дебютировал за новую команду. Летом 2017 года «Мехелен» выкупил трансфер Ахмеда.

Летом 2018 года Эль-Мессауди был отдан в аренду в ситтардскую «Фортуну». 11 августа в матче против «Эксельсиора» он дебютировал в Эредивизи. 16 сентября в поединке против НАК Бреда Ахмед забил сов первый гол за «Фортуну».

Международная карьера 
Эль-Мессауди играл за молодёжные сборные Бельгии различных возрастов. В 2015 году он принял решение играть за историческую родину. 28 марта в товарищеском матче против сборной Уругвая Бамму дебютировал за сборную Марокко.

Примечания 

Футболисты Марокко
Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Газиантеп»